Carlos Fernando Borja (1956), Boliviaans voetballer en politicus
Carlos Roberto Borja (1988), Amerikaans voetballer
Carlos Borja (basketballer) (1913–1992), Mexicaans basketballer